Djurgårdens herrlag i fotboll tävlade under säsongen 2010 i Allsvenskan och i Svenska cupen.

Intern skytteliga 
Avser allsvenskan (efter omgång 30 av 30):
  Kennedy Igboananike 9
  Sharbel Touma 5 (varav 2 på frispark)
  Christer Youssef 3
  Philip Hellqvist 3
  Johan Oremo 3 (varav 1 på straff)
  Mattias Jonson 2
  Kasper Hämäläinen 2
  Prince Ikpe Ekong 2
 självmål 2 (varav 2 på nick)
  Sebastian Rajalakso 1
  Joel Perovuo 1
  Joona Toivio 1
  Petter Gustafsson 1

Målstatistik:
 Mål totalt: 35
 Spelmål: 32 (inkl 2 frisparksmål)
 Straffmål: 1
 Självmål: 2 (bägge av Åtvidaberg-spelare)
 Antal målskyttar: 12 (exklusive självmål)

Spelartruppen 
Enligt den 22 augusti 2010:

 (kapten)

 (talang)

 (talang)

 (talang)
 (lån) - endast höst
 (junior)

 (talang)
 (talang) - endast vår

Tröjnummerbyten inför 2010:
 Prince Ikpe Ekong – från 7 till 8
 Philip Hellqvist – från 2 till 22

Uppflyttade talanger inför säsongen:
 23. Charles Simba
 26. André Calisir
 27. Adam Outinen
 30. Christoffer Matwiejew (målvakt)

Juniorspelare som använts i A-lagstruppen under säsongen:
 34. Joakim Alriksson

Utlånade spelare hela säsongen:
 Boyd Mwila (till FC Trollhättan)

Utlånade spelare hösten:
 ingen.

Statistik för tävlingsmatcher 

Uppdaterad datum: 19 november 2010 (efter Allsvenskan 2010 och efter Svenska Cupen 2010).

Startelvan (i Allsvenskan) 
Djurgården har inlett säsongen 2010 med 4-3-3-system fram till och med omgång 7.
Dembo Touray är förstemålvakt och Tommi Vaiho har ersatt vid skador.
Fyrbackslinjen har oftast bestått av: Kebba Ceesay, Joona Toivo, Jani Lyyski och Petter Gustafsson.
Mittfältet: Vanligaste spelarna har varit Philip Hellqvist, Kasper Hämäläinen och Joel Perovuo.
Anfallet: vanligaste spelarna har varit Christer Youssef, Johan Oremo och Sharbel Touma.

Övergångar

Förlängda kontrakt
 Mattias Jonson, vars kontrakt skulle gå ut 31 december 2009, skrev på för säsongen 2010 i november 2009 (källa).
 Daniel Sjölund, vars kontrakt skulle gå ut 31 december 2009, kom muntligen överens om ett 3-årskontrakt (2010–2012) den 4 januari 2010 (källa).
 Tommi Vaiho, vars kontrakt skulle gå ut 31 december 2009, kom överens om ett 2-årskontrakt (2010–2011) den 11 januari 2010 (källa/webTV).
 Kebba Ceesay, vars kontrakt skulle gå ut 31 december 2010, kom överens om en 2-årsförlängning (2011–2012) den 1 februari 2010 (källa).
 Philip Hellqvist, vars kontrakt skulle gå ut sommaren 2010, kom överens om en 2,5-årsförlängning (2010–2012) den 4 mars 2010 (källa).
 Mattias Jonson, vars kontrakt skulle gå ut 31 december 2010, skrev på för säsongen 2011 den 2 oktober 2010 (källa).

Spelare in

Spelare ut

Klubben

Tränarstab 
 Manager:  Stefan Alvén (Sedan 20 maj 2010)
 Huvudtränare:  Lennart Wass (Sedan 24 november 2009) och Carlos Banda (sedan 3 december 2009)
 Målvaktstränare:  Kjell Frisk
 Fystränare:  Palmar Hreinsson

Spelartröjor 
 Tillverkare: Adidas
 Huvudsponsor: ICA
 Hemmatröja: Blårandig
 Bortatröja: oklart
 Spelarnamn: ja
 Övrigt:

Årsmötet 2010 
 Datum: 10 mars 2010 (kallelse)
 Plats: Torben Grut-salen (i Stockholms Stadion)
 Deltagare: 97 medlemmar.

Styrelsen för Djurgårdens IF Fotbollförening ("DIF FF") och Djurgården Elitfotboll AB ("DEF AB") valdes enligt följande:
 Ordförande på 1 år: Tommy Jacobson (omval)
 Ledamöter på 2 år: Johan Skarborg (omval), Ellinor Persson (omval)
 Ledamöter på 1 år: Ingvar "Putte" Carlsson (omval), Lars-Erik Sjöberg (omval)
 Styrelsesuppleanter på 1 år: Gustaf Törngren (omval)

Årets spelare 2009: Petter Gustafsson

Källa: DIFs egen rapport från årsmötet

Övrig information 
 Ordförande: Tommy Jacobson (sedan 11 november 2009)
 Sportchef: Stefan Alvén (sedan 20 november 2009) 
 Huvudarena (källa): Stadion (kapacitet: 14 417, planmått: 105 x 68 meter)
 Derbyarena (källa): Råsunda (kapacitet: 35 800, planmått: 105 x 68 meter)

Matcher

Allsvenskan 
 Huvudartikel: Fotbollsallsvenskan 2010.

Resultat för Djurgårdens IF den allsvenska säsongen 2010. Aktuell tabell finns hos Svenska Fotbollförbundet.

Obs: Omgång 14 spelades innan omgång 13. Allsvenskan 2010 har ett speluppehåll vid Fotbolls-VM från slutet av maj till mitten av juli.

Källor 
 TV-tider: SvFF
 Spelschema: Preliminärt spelschema från 4 december 2009

Svenska cupen

Träningsmatcher 

Enligt dif.se.

Noteringar: Alania Vladikavaz slutade trea i ryska andradivisionen 2009 men flyttades upp till högstadivisionen inför säsongen 2010 efter att FC Moskva degraderats av finansiella skäl. RCD Mallorca låg på fjärde plats i La Liga, vilket innebär kvalplats för Champions League, i mitten av april när träningsmatchen annonserades. RCD Mallorca avslutade La Liga 2009/10 i maj 2010 på en femteplats. Spartak Moskva är Champions League-kvalificerat. Brøndby avslutade danska ligan 2009/10 på 3:e plats.

Intern skytteliga, träningsmatcher (efter 11 matcher - dvs efter RCD Mallorca):
 Christer Youssef: 7
 Mattias Jonson: 4
 Philip Hellqvist: 3
 Kennedy Igboananike: 2
 Johan Oremo: 1
 Petter Gustafsson: 1
 Sharbel Touma: 1
 Yosif Ayuba: 1
 Daniel Sjölund: 1
 André Calisir: 1
 Kasper Hämäläinen: 1
 Kebba Ceesay: 1

Träningsläger:
 25 februari – 4 mars: matchläger i Turkiet (mot ryska klubblag).
 17 juni – 20 juni: träningsläger och match i Småland

''Träningslägret i Turkiet ersatte det planerade lägret i Danmark med matcher mot Sönderjynske och Ålborg BK av klimatskäl.""

Källor:
 Träningsmatcher 2010, dif.se, 7 jan 2010
 Danmark blir Turkiet, dif.se, 22 feb 2010
 Ändrat ryskt motstånd, dif.se, 26 feb 2010
 Information inför träningsläget i Småland, juni 2010

Referenser 
 DIF-kaptener 2010
 Djurgårdens matchdatabas 2010

Fotboll i Sverige 2010
2010
Fotbollssäsongen 2010 efter lag